Кабыргатал — название населённых пунктов в Казахстане:

 Кабыргатал — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кабыргатал — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.